Plusieurs sanctuaires nationaux de l’Église catholique, tous situés aux États-Unis, sont appelés sanctuaire Petite-Fleur en raison de leur dédicace à sainte Thérèse de Lisieux, dont « Petite Fleur » était le surnom :
 le sanctuaire Petite-Fleur de Royal Oak au Michigan ;
 le sanctuaire Petite-Fleur de San Antonio au Texas.